Arthur Wellesley (1769-1852), 1e hertog van Wellington
 Arthur Wellesley (1807-1884), 2e hertog van Wellington
 Arthur Wellesley (1849-1934), 3e hertog van Wellington
 Arthur Wellesley (1849-1934), 4e hertog van Wellington
 Arthur Wellesley (1915-2014), 8e hertog van Wellington